Brawl est un personnage de l'univers fictif des Transformers.

Transformers, la série 
Dans la série originale, Brawl apparaît pour la première fois dans l'épisode La Brigade de Starscream. Il est créé par Starscream, qui met sur pied, à partir de véhicules de guerre, une armée de robots destinée à détrôner Mégatron. Il leur donne le nom de Combaticons. La « brigade » de Starscream compte non seulement Brawl, mais aussi Onslaught, Vortex, Swindle et Blast Off.

Pour attaquer Mégatron, la brigade fusionne, créant ainsi Bruticus. Ce dernier bat rapidement Devastator, mais se fait avoir par surprise par Menasor. Mégatron les envoie alors en exil dans l'espace, mais Brawl met au point un plan pour s'échapper. Ils attaquent Cybertron et neutralisent Shockwave.

Starscream n'a plus aucun contrôle sur les Combaticons. Allié avec les Autobots, Mégatron élimine Bruticus et promet à Optimus Prime de l'envoyer à la casse. Mais Mégatron change d'idée et reprogramme les Combaticons de manière qu'ils lui obéissent. Brawl devient alors un Decepticon, au service de Mégatron.

Transformers, le film 
Dans le premier film, Brawl se transforme en un char de combat. Il est considéré comme l'arme de destruction massive des Decepticons, l'équivalent de l'Autobot Ironhide. En effet, il possède un terrifiant arsenal d'armes (canons épaules, mitrailleuse, lance-roquettes...) et peut à lui seul provoquer la destruction d'une ville entière.

Brawl fait partie des Decepticons qui accompagnent Starscream sur Terre pour retrouver le AllSpark et Mégatron. Il apparaît pour la première fois en mode véhicule lorsqu'il répond a l'appel de Starscream (a noter que Brawl est nommé par erreur Devastator). Il arrive ensuite à Mission City où il affronte Jazz, Ratchet et Ironhide en même temps. Il se fait couper le bras gauche par Ratchet avant de s'écrouler après des tirs des Autobots et des militaires. Il est considéré pour mort mais se relève et cause de gros dégâts tout en tuant plusieurs militaires. 

Peu après, Bumblebee tire sur Brawl à distance, ce dernier tente de riposter mais les tirs de l'Autobot l'affaiblissent avant d'être achevé par un tir sur son spark. Son corps est jeté dans l'abysse Laurenssien avec ceux des autres Decepticons morts (Megatron, Bonecrusher et Blackout).

Transformers : la face cachée de la Lune 
Dans Transformers 2, Brawl est ressuscité hors de l'écran par Scalpel avec Bonecrusher et Grindor (à ne pas confondre avec Blackout ) mais il n'apparaît pas dans ce deuxième opus. Cependant, dans la version jouet, il se transforme en thanks de couleur marron. Il apparaît dans Transformers 3 lors de la bataille de Chicago durant la charge d'Optimus Prime, où il se fait tuer par ce dernier, de la même manière que le premier opus.

Notes et références

Notes

Références 
 

Decepticons